Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez De L'Isere 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková che hanno battuto in finale Valentina Ivachnenko e Maryna Zanevs'ka 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (Campionesse)
 Valentina Ivachnenko /  Maryna Zanevs'ka (finale)

 Polina Pekhova /  Aurélie Védy (semifinali)
 Līga Dekmeijere /  Irina Ramialison (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open GDF Suez De L'Isere 2012